|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel DFS Classic) van 2007 vond plaats van 11 tot en met 17 juni 2007 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Vera Zvonarjova was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Jelena Janković uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Russin Maria Sjarapova in drie sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven, na een verloren finale in 2005. Het was haar vijfde WTA-titel, de vierde van 2007.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, als veertiende geplaatst, strandde in de eerste ronde. Ook voor haar landgenote Brenda Schultz was de eerste ronde het eindstation.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Jelena Janković en Li Na moesten tijdens hun openingspartij de strijd staken wegens een ribblessure van Li Na.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Sun Tiantian en Meilen Tu.

Het als tweede geplaatste Taiwanese duo Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung won het toer­nooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Sun Tiantian en Meilen Tu in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun derde gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast al eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Jill Craybas uit de Verenigde Staten aan haar zijde, won haar openingspartij maar moest voor de tweede ronde verstek laten gaan wegens een ontsteking aan haar rechterknie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Birmingham 2007
Birmingham